M79 может означать:

 M79 — шаровое скопление в созвездии Зайца. 
 M79 — американский однозарядный 40-мм гранатомёт.
 M79 Osa — югославский гранатомёт.